Виттельсбах () может означать:
 Виттельсбахи — баварская династия, феодальный род.
 Виттельсбах (бриллиант) — крупный (36 карат) голубой бриллиант.
 Броненосцы типа «Виттельсбах» — тип немецких эскадренных броненосцев.
 Замок Виттельсбах — замок под Айхахом, в баварской Швабии.